Елеме́нт ( — стихія, первинна речовина) — нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс. Зв'язок елементів системи позначають терміном «структура».

Приклади 
 в хімії:
 Хімічний елемент
 в філософії:
 Одна з чотирьох стихій: земля, вода, повітря й вогонь, з яких складаються тіла за Аристотелем.
 Один з п'яти елементів: метал, дерево, вода, земля, вогонь, з яких складаються тіла за уявленнями традиційної китайської філософії.
 Один з п'яти елементів: вода повітря, простір, земля, вогонь, з яких складаються тіла за уявленнями традиційної японської філософії.
 в математиці:
 Елементи математики
 Елемент множини
 в фізиці:
 Гальванічний елемент
 Елемент електричного кола
 в інформатиці:
 Логічний елемент
 інше:
 Елемент декору

Примітки

Посилання 
 «Елемент»  в Академічному тлумачному словнику української мови в 11 томах. Т. 2, С. 473.
 
ЕЛЕМЕНТ   //Фармацевтична енциклопедія

Термінологія
Компоненти